Logol steht für

 Logol (Volk), eine Ethnie in Sudan
 Logol (Sprache), eine Sprache in Sudan